Als „Schlächter von Lyon“ werden im Deutschen zwei Personen bezeichnet:
 Joseph Fouché (1759–1820; franz. le mitrailleur de Lyon)
 Klaus Barbie (1913–1991; franz. le boucher de Lyon)